Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață Masculin din 2022 a fost găzduit de Finlanda în perioada 13-29 mai 2022, după cum a anunțat Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) la 19 mai 2017. Orașele gazdă ale Campionatului Mondial au fost Tampere și Helsinki, Nokia Arena din Tampere fiind locul principal de desfășurare a jocurilor.

În mijlocul invaziei rusești din Ucraina din 2022, locul de desfășurare din Helsinki a fost mutat de la Helsinki Halli, cunoscută anterior sub numele de Hartwall Arena, la Helsinki Ice Hall, din cauza faptului că prima era deținută de oligarhi ruși.

Finlanda a câștigat titlul pentru a patra oară, fiind pentru prima dată când aceleași echipe s-au calificat în finală pentru a treia oară consecutiv.

Arene

Participanți
Calificată ca țară gazdă
 Finlanda

Calificate automat după anularea meciurilor din diviziile inferioare în 2021
 Belarus (exclusă)2
 Canada
 Cehia
 Danemarca
 Elveția
 Germania
 Italia
 Kazahstan
 Letonia
 Marea Britanie
 Norvegia
 COR1 (exclusă)2
 Slovacia
 SUA
 Suedia

Calificate după excluderea Rusiei și a Belarusului
 Austria3
 Franța3
1 În conformitate cu o hotărâre din decembrie 2020 a Curții de Arbitraj Sportiv on doping sanctions, privind sancțiunile pentru dopaj, sportivilor și echipelor rusești li s-a interzis să concureze sub drapelul rusesc sau să folosească imnul național rusesc la orice Jocurile Olimpice sau campionate mondiale până la 16 decembrie 2022, putând concura doar în calitate de „atleți neutri” Pentru turneele IIHF, echipa rusă urma să joace sub numele „COR”. În loc să se cânte imnul național rusesc la Campionatul Mondial din 2022, Concertul pentru pian nr.1 de Piotr Ilici Ceaikovski urma să fie interpretat.2 Cu toate acestea, la 28 februarie 2022, IIHF a decis să excludă COR și Belarus din turneu din cauza invaziei rusești din Ucraina din 2022.
3 Austria și Franța au înlocuit Rusia și Belarus.

Arbitri
16 arbitri principali și de linie au fost anunțați la 12 may 2022.

Etapa preliminară

Grupa A

Meciuri

Grupa B

Meciuri

Runda eliminatorie

Clasament final

Referințe

Legături externe 
Site web oficial

2022 în hochei pe gheață
^2022
Hochei pe gheață în Finlanda
Hochei pe gheață